Le mot « suspension », du latin suspensio pour « voûte », désigne dès le  en français une interruption ou momentanée, puis reprend au  le sens spatial latin de traction vers le haut. D'autres emplois spécifiques sont apparus au , notamment en sciences.

Nom commun

Notion d'interruption 
 En droit, une suspension d'audience est l'interruption d'une séance au tribunal ;
 Pour une suspension du prononcé d'une condamnation voir sursis ;
 Une suspension disciplinaire est une mesure qui interdit l'exercice d'une fonction. Ainsi en sport, une suspension est l'interdiction de participer à un certain nombre de compétitions, en général prononcée à la suite de conduite fautive et notamment de dopage ;
 En rhétorique, une suspension est une figure de style qui consiste à mettre le lecteur ou l'auditeur dans l'attente impatiente de ce qu'on a annoncé mais pas encore dit ;
 En typographie, les points de suspension marquent l'interruption d'une phrase, d'une liste voire d'un mot.

Sens spatial 
 En ameublement, une suspension est un luminaire accroché au plafond par un câble ou une chaîne.
 En électroacoustique, la suspension acoustique d'un microphone est son système d'accroche permettant de réduire les chocs et vibrations.
 En mécanique, la suspension d'un véhicule est l'ensemble des organes mécaniques qui aident à maintenir le véhicule sur la route et à amortir les chocs dus aux irrégularités du terrain.
 en particulier, suspension de vélo.
 En anatomie, la suspension est une phase du mouvement de la locomotion bipède.

Emplois figurés ou spécifiques 
 En chimie, la suspension est un type de dispersion de particules dans un milieu.
 En pharmacie galénique, la suspension un type de formulation de médicaments.
 En géomorphologie, la suspension est un mode de transport des sédiments.
 En mathématiques, la suspension est une construction topologique obtenue par écrasement des extrémités d'un cylindre.
 En bondage, la suspension est l'acte de maintenir élevé tout ou une partie du corps humain par des liens.
 En modification corporelle, la suspension est l'acte de suspendre un corps humain par des crochets fixés par des piercing.
 La suspension est une figure et un art de la danse et du cirque, explorée notamment en France par Chloé Moglia, Mélissa Von Vépy ou Yoann Bourgeois.

Voir aussi 
 Suspensoir

Notes et références